Камышинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Камышинский сельсовет — в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Камышинский сельсовет — в Куртамышском районе Курганской области.
 Камышинский сельсовет — в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Камышинский сельсовет — в Сафакулевском районе Курганской области.
 Камышинский сельсовет — в Курском районе Курской области.